Poronia är ett släkte av svampar. Poronia ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Kolkärnsvampar
Poronia